Симёлуэ:

 Симёлуэ — остров в Индийском океане у острова Суматра, Индонезия
 Симёлуэ — австронезийский язык в Индонезии на одноимённом острове
 Симёлуэ — округ в составе индонезийского штата Ачех